

Населені пункти та їхні частини
 Мочадла — село в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мочадла — село в гміні Бродниця Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мочадла — частина села Шишлово в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Мочидла
 Мочидли
 Мочидло

Примітки